Thysanoessa är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brandt 1851. Thysanoessa ingår i familjen lysräkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lysräkor
Thysanoessa